Спенсер Лок (; род. 20 сентября 1991) — американская актриса.

Биография 
Спенсер Лок родилась 20 сентября 1991 года в городе Уинтер-Парк, штат Флорида.

Спенсер Лок начала свою актёрскую карьеру съёмками в сериале канала Disney «Фил из будущего». После этого было несколько мелких ролей, но в 2006 она участвовала в озвучке мультипликационного фильма «Дом-монстр», а после получила роль в фильме «Обитель зла 3», снималась в фильме «Наказание» в 2011 году.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки